Amerikai Egyesült Államok
Jacksonville (Alabama)
Jacksonville (Arkansas)
Jacksonville (Észak-Karolina)
Jacksonville (Florida)
Jacksonville (Georgia)
Jacksonville (Towns megye, Georgia)
Jacksonville (Illinois)
Jacksonville (Indiana)
Jacksonville (Iowa)
Jamestown (Kentucky), korábban Jacksonville-ként volt ismert
Phoenix (Maryland), Jacksonville-ként is ismert
Jacksonville (Missouri)
Jacksonville (Sullivan megye, Missouri)
Jacksonville (New Jersey)
Jacksonville (New York)
Jacksonville (Nyugat-Virginia)
Jacksonville (Ohio)
Jacksonville (Adams megye, Ohio)
Jacksonville (Oregon)
Jacksonville (Pennsylvania)
Jacksonville (Texas)
Jacksonville (Vermont)
Floyd (Virginia), eredetileg Jacksonville volt a neve
Jacksonville (Wisconsin)

Más
Jacksonville Jaguars